Josip Plahuta (tudi Josef Plachutta), slovenski šahist in sestavljavec šahovskih problemov, * 13. maj 1827, Zadar, Avstrijsko cesarstvo, danes Hrvaška, † 22. julij 1883.

Rešitev 1.Df3! (grozi 2.d4 mat)

1...Sxc5 2.Tg7!! (tipični Plahuta v problemskem šahu!) 3.Dg3 in 3.Lc7)

2...Tgxg7 3.Lc7+ Txc7 4.Dg3#

2...Thxg7 3. Dg3+ Lxg3 4.Lc7#

Sklici

Zunanje povezave 
 

Šahovski problemisti
Slovenski šahisti